

Patronyme

 Émile Cassez (1871-1948) est un homme politique français ;
 Michel Cassez dit Gaston (1931- ) est un chanteur français, membre du groupe Les Compagnons de la chanson ;
 Sylvie Cassez (1959- ) est une auteure française ;
 Florence Cassez (1974- ) est une ressortissante française arrêtée au Mexique en 2005. Elle est alors accusée d'enlèvement et séquestration, dans ce qui est depuis connu sous le nom d'affaire Florence Cassez.

Homonymie de patronyme